Overton kan syfta på:

 Overton-fönstret – den bredd av idéer som tolereras som en del i den offentliga diskursen

Geografi

Storbritannien 

 Overton, Hampshire, ort i England, 
 Overton, North Yorkshire, 
 Overton, Wrexham, en ort i Wales, 
 Overton, Lancashire, 
 Overton, Malpas, Cheshire, 
 Overton, Aberdeen – en ort i Aberdeen, Skottland
 Overton, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Overton, Inverclyde – en ort i Inverclyde, Skottland
 Overton, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Overton, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Overton, Swansea – en ort i Swansea, Wales
 Overton, West Yorkshire – en ort i Wakefield, West Yorkshire, England

USA 

 Overton, Texas, ort, Rusk County, 
 Overton, Nebraska, ort, Dawson County, 
 Overton, Nevada, ort i Clark County

Robotskapade Storbritannienförgreningar